het "knippen" van een woord, zie: lettergreep
een bepaalde manier van zagen, zie: Hout zagen